54. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 54. Armee (Rote Armee)
 54. Armee (Japanisches Kaiserreich)